Lichenopora är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Defrance 1823. Lichenopora ingår i familjen Lichenoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Lichenopora